Kong (achtbaan) een omgekeerde achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Six Flags Discovery Kingdom
Kong (achternaam), een veelvoorkomende Chinese achternaam
Kong (band), een Amsterdamse rockgroep
Kong (dj), een Brusselse dj
Kong (Ivoorkust), een stad in Ivoorkust
Kong (land)

Køng (Vordingborg), plaats in de Deense gemeente Vordingborg
Køng (parochie, Assens)
Køng (parochie, Vordingborg)